Die Liste enthält alphabetisch nach dem (lateinischen) Namen der Ethnie geordnet Volksgruppen, die in der Antike Siedlungsgebiete auf der Iberischen Halbinsel hatten.

Iberische Halbinsel
Geschichte (Iberische Halbinsel)